Сура́жевка — название географических объектов:

 Суражевка — село в Артёмовском городском округе (Приморский край).
 Суражевка — бывшее село и железнодорожная станция в Амурской области, вошла в состав города Свободный.

См. также 
 Сураж